Михаил Антонович Врубель (1799—1859) — генерал-майор Русской императорской армии; дед художника М. А. Врубеля.

В службу вступил в 1817 году; с 31 декабря 1818 года — офицером. Принимал участие в турецком походе 1829 года и усмирении польских мятежников в 1831 году, за что получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом. В декабре 1848 года за выслугу лет получил орден Святого Георгия 4-й степени; в это время он был в звании полковника. В генерал-майоры он был произведён 11 апреля 1843 года.

В 1846 году награждён орденом Св. Анны 2-й степени, в 1848 — орден Св. Владимира 3-й степени. В 1849 году был назначен наказным атаманом Астраханского казачьего войска. В 1852 году получил орден Св. Станислава 1-й степени.

Был дважды женат и имел 3 сыновей и 4 дочерей; в первом браке 6 октября 1828 года родился будущий отец известного художника М. А. Врубеля, Александр Михайлович.

Литература 
 Врубель 1. Михаил Антонович // Список генералам по старшинству: Исправлено по 7 января 1856.
 Врубели // Родословная книга дворянства Московской губернии / под ред. Л. М. Савёлова.

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Атаманы Астраханского казачьего войска